Kostelů sv. Ambrože je více:

v České republice

 Kostel svatého Ambrože (Praha) – s klášterem v místech dnešního domu U Hybernů
 Kostel svatého Ambrože (Vícov)

v Italie 
 Kostel Sant'Ambrogio, Lierna

v zahraničí

 Kostel svatého Ambrože (Paříž) – ve Francii
 Bazilika svatého Ambrože (Miláno) – v Itálii